Branch kan verwijzen naar:

Plaatsen
 Branch (Arkansas), een plaats in de Amerikaanse staat Arkansas
 Branch (Canada), een plaats in de Canadese provincia Newfoundland en Labrador
 Branch (Louisiana), een plaats in de Amerikaanse staat Louisiana
 Branch (Michigan), een plaats in de Amerikaanse staat Michigan
 Branch (Missouri), een plaats in de Amerikaanse staat Missouri
 Branch (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
 Branch (Wisconsin), een plaats in de Amerikaanse staat Wisconsin
 Branch County, een county in de Amerikaanse staat Michigan
 Branch Township (Michigan), een township in de Amerikaanse staat Michigan
 Branch Township (Pennsylvania), een township in de Amerikaanse staat Pennsylvania
 Fort Branch, een plaats in de Amerikaanse staat Indiana

Andere
 Branch (familienaam), een familienaam
 Branch Davidians, een religieuze groep